Флаг муниципального образования Дми́триевского сельского поселения Кавказского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 7 октября 2008 года решением Совета Дмитриевского сельского поселения № 9 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4497.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края выпуклую полосу зелёного цвета, ограниченную орнаментом зелёного, жёлтого и белого цветов в виде стилизованной ветви акации. Посередине полотнища расположена многоцветная фигура святого Димитрия Солунского с копьём и щитом, внизу перекрывающая часть полосы и орнамента».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение святого Димитрия Солунского является гласным элементом флага — станица и поселение названы в его честь.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу, плодородие, жизнь, возрождение, здоровье и аллегорически указывает на развивающееся в поселении животноводство.

Жёлтый цвет полотнища аллегорично показывает неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба. Жёлтый цвет символизирует сельское хозяйство, величие, богатство и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Ветви акации являются символом переселения и указывают на то, что Дмитриевское поселение основано переселенцами из Воронежской губернии. Жёлтый цвет ветвей символизирует стремление к развитию. Цветы на ветвях символизируют надежду на молодое поколение поселения.

Примечания 

Флаги с изображением святых
Флаги с изображением копья
Акация в геральдике